Чумак — украинская фамилия, образованная от слова чумак, которым в XVI—XIX веках называли торговцев и возчиков. Также топоним.

Фамилия 
 Чумак, Аллан Владимирович (1935—2017) — журналист и телеведущий, экстрасенс.
 Чумак, Андрей Кондратьевич (1877—1919) — большевик, расстрелян в Благовещенске в числе 16-ти Амурских комиссаров.
 Чумак, Аркадий Степанович (род. 1929) — советский партийный деятель.
 Чумак, Василий Григорьевич (1901—1919) — украинский поэт, революционер, общественный деятель.
 Чумак, Виктор Васильевич (род. 1958) — украинский политик.
 
 Чумак, Галина Владимировна (род. 1948) — украинский деятель культуры, музейный работник.
 
 
 Чумак, Иван Михайлович (1926—2004) — советский и украинский скульптор.
 Чумак, Игорь Владимирович (род. 1964) — советский гандболист.
 Чумак, Николай Фёдорович (род. 1947) — украинский политик.
 Чумак, Олег Владимирович (род. 1970) — украинский тяжелоатлет.
 Чумак, Павел Иванович (1925—1997) — Герой Советского Союза, сержант.
 Чумак, Роман Юрьевич (род. 1982) — украинский футболист.
 
 Чумак, Юлия Олеговна (род. 1996) — украинская пловчиха в ластах.

Топоним 
 Чумак — село в Тельмановском районе Донецкой области Украины.
 Чумак — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.

Другое 
 Чумак — украинская компания по производству продуктов питания.

См. также 
 Чумаки
 Чумаков
 Чумацкий Шлях (значения)
 Чумацкий тракт в Мариуполе